Osoby o tym nazwisku:
 Ambroży (Jermakow) – biskup prawosławny
 Arkadij Jermakow – radziecki dowódca wojskowy
 Dmitrij Jermakow – rosyjski fotograf
 Michał (Jermakow) – biskup prawosławny
 Wiktor Jermakow – radziecki dowódca wojskowy